José Tasso de Andrade (João Pessoa, 19 de abril de 1942) é um político brasileiro.

Filho do prefeito Raimundo Andrade, foi deputado estadual e federal antes de ocupar o cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

Deputados federais do Brasil pelo Espírito Santo
Deputados estaduais do Espírito Santo
Prefeitos de Cachoeiro de Itapemirim
Naturais de João Pessoa